Mesta kan syfta på:

Bulgarien 

 Mesta (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Bansko,

Grekland 

 Mestá, ort, Nordegeiska öarna, Chios, 
 Mesta, flod,